Borgonha — região histórica e região administrativa da França entre 1986 e 2015
 Borgonha-Franco-Condado — região administrativa da França
 Reino da Borgonha — designação de várias entidades políticas centradas na região da Borgonha
 Borgonha (cor) — tom de vermelho com uma pequena porção de púrpura associado ao vinho da Borgonha do qual recebe o nome
 Vinho da Borgonha — produzido na região francesa do mesmo nome